Plevna ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Plevna (Alabama)
 Plevna (Indiana)
 Plevna (Kansas)
 Plevna (Missouri)
 Plevna (Montana)
 Plevna Township (Kansas)

in Kanada:
 Plevna (Ontario)

in Rumänien:
 Plevna (Botoşani)
 Plevna (Buzău)
 Plevna (Călăraşi)
 Plevna (Galaţi)

Plevna ist außerdem der Name einer historischen Weberei in Tampere, siehe Finlayson-Gelände

Siehe auch:
 Plewen/Plewna, Stadt in Bulgarien